Медве́дева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Медведева, Акелина Дмитриевна (Акулина; 1796—1895) — актриса императорских театров.
 
 Медведева, Анфиса Владимировна (род. 1999) — российская актриса театра и кино.
 Медведева, Виктория Промисовна (род. 1991) — российская баскетболистка.
 Медведева, Галина Витальевна (род. 1960) — этнограф, фольклорист, лауреат Государственной премии Российской Федерации. 
 Медведева, Евгения Армановна (род. 1999) — российская фигуристка.
 Медведева, Екатерина Ивановна (род. 1937) — русский художник.
 
 Медведева, Инга Викторовна (род. 1979) — российская горнолыжница.
 
 Медведева, Мария Григорьевна (1869—1951) — Герой Труда.
 Медведева, Надежда Михайловна (1832—1899) — русская актриса.
 
 
 Медведева, Ольга Михайловна (род. 1984) — российская самбистка и дзюдоистка.
 
 Медведева, Светлана Владимировна (род. 1965) — супруга Д. А. Медведева.
 Медведева, Юлия Валерьевна (род. 1980) — чемпионка мира по пауэрлифтингу.

Двойные фамилии 
 Медведева-Арбузова, Евгения Владимировна (род. 1976) — российская лыжница.
 Медведева-Томашевская, Ирина Николаевна (1903—1973) — литературовед, редактор изданий русских классиков, жена Б. В. Томашевского, автор книги «Стремя „Тихого Дона“».

Топонимы 
 Медведева — деревня в Орловском районе Орловской области
 Медведева — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Медведева — деревня, Пышминский городской округ, Свердловская область. Примечания